Voinești se poate referi la:

Localități din România:
Voinești, Argeș	
Voinești, Brăila		
Voinești, Dâmbovița, reședința comunei cu același nume
Voinești, Iași, reședința comunei cu același nume
Voinești, Vaslui, reședința comunei cu același nume
Voinești (Vulturești), Vaslui

 Comune din România:
 Comuna Voinești, Vaslui

 Altele denumiri geografice
 Plasa Voinești, județul Dâmbovița

 Nume de familie
 Ioan Alexandru Brătescu-Voinești

Vezi și 
Râul Voinești (dezambiguizare)

Voina (nume de familie)
Voicu (nume de familie)
Voinea (nume)
Voinovo (dezambiguizare)
Voinescu (dezambiguizare)
Voineasa (dezambiguizare)

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din limbile slave